Фишбейн — еврейская фамилия, в переводе с идиша — «рыбья кость».

 Фишбейн, Александр (род. 1968) — американский шахматист, гроссмейстер (1992).
 Фишбейн, Ефим Иосифович (1934—2005) — советский конструктор лодочного мотора «Ветерок».
 Фишбейн, Леонид Давидович (1909—2010) — архитектор.
 Фишбейн, Моисей Абрамович (1946—2020) — украинский поэт, переводчик.
 Фишбейн, Эрик (род. 1976) — шведский футболист.

Другое 
 Фишбе́йн — каркас из китового уса для пышных женских юбок.

См. также 
 Фишберг
 Фишберн

Примечания